Грегорио «Гойо» Бенито Рубио (; ) — испанский футболист, игравший на позиции центрального защитника.

Клубная карьера 
В раннем подростковом возрасте занимался лёгкой атлетикой и был чемпионом страны по метанию копья на школьном уровне. Летом 1963 года в возрасте почти 17 лет Бенито подписал контракт с «Реал Мадрид». После двух лет на правах аренды в «Райо Вальекано», во втором дивизионе (его второй год был сокращен, поскольку он был призван на военную службу в Сиди-Ифни), вернулся в свой основной клуб, оставаясь там в течение следующих 14 сезонов, и выиграл шесть лиг и пять Кубков Испании.

В 1982 году, после всего лишь 16 матчей в лиге за последние два сезона, Бенито ушел из футбола в возрасте 35 лет. За время пребывания в «Реале» он сыграл в общей сложности 420 игр и забил три гола. Он был одним из двух игроков, которого президент Сантьяго Бернабеу наградил Лауреадой за его заслуги в клубе — другим был Пирри.

Международная карьера 
Бенито дебютировал в молодёжной сборной Испании в сезоне 1969—1970. Провёл за сборную 2 матча. Его полноценный международный дебют состоялся 9 мая 1971 года в выездном матче отборочного турнира Euro-1972 против Кипра, который испанцы выиграли со счетом 2:0. Он не принимал участия в крупных международных турнирах, так как национальная команда не смогла пройти ни в один из них в течение этого периода.

Кроме того, Бенито представлял страну на летних Олимпийских играх 1968 года в Мексике, сыграв во всех матчах за право выйти в четвертьфинал. В составе сборной Испании в 1971—1978 годах Бенито сыграл 22 матча.

Награды 
 Ла Лига : 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80
 Кубок Испании: 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82
 Кубок европейских чемпионов: финалист 1980/81

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Умершие от COVID-19 в Испании